KRIS eller Kris har flere betydninger:
 Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte – fælleskirkelig, tværfaglig organisation
 KRIS-TV – tv-station i Corpus Christi, Texas

Navne 
 Kris Brown – amerikansk football-spiller
 Kris Kloss – amerikansk skuespiller og wrestling-kommentator
 Kris Stadsgaard – dansk fodboldspiller
 Kris Svane Sørensen – dansk fodboldspiller